Ле́тняя аллея:

 Летняя аллея — аллея в Москве.
 Летняя аллея — аллея на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

См. также 
 Летний бульвар — бульвар в Красноярске
 Летний переулок
 Летний проезд
 Летняя улица